Aeroporto é um bairro localizado na zona leste de Londrina . O bairro recebe este nome, pelo fato de estar localizado o Aeroporto de Londrina.

Principais Vias

 Av. Cmte. João Ribeiro de Barros
 Av. Luiz Rosseto
 Av. Salgado Filho
 Av. Santos Dumont
 Pç. Nishinomiya
 R. Augusto Severo

Subdivisões

 Boa Vista I
 Boa Vista II
 Boa Vista IV
 Conjunto Habitacional Casa do Trabalhador
 Conjunto Habitacional Novo Aeroporto
 Jardim Aeroporto
 Jardim Albatroz
 Jardim Caravelle I
 Jardim Caravelle II
 Jardim Dom Pedro II
 Jardim Miriam
 Jardim Santos Dumont
 Parque Novo Aeroporto

Bairros de Londrina